Виктор Васильевич Банин (род. 22 апреля 1945 года) — советский и российский , член-корреспондент РАМН (2000), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 22 апреля 1945 года.

В 1972 году — окончил с отличием 2-й Московский государственный медицинский институт.

В 1975 году — защитил кандидатскую, а в 1986 году — докторскую диссертацию, тема: «Пути транспорта биологических жидкостей в тканях».

Работал во 2-м МОЛГМИ, пройдя путь от младшего и старшего научного сотрудника до заведующего отделом морфологии.

В 1996 году — было присвоено учёное звание профессора по специальности «Гистология».

С 2006 по 2010 годы — работал в ЗАО «Ретиноиды» в должности заместителя директора по научной работе.

С 2010 по 2015 годы — заместитель руководителя Научно-исследовательского центра биомедицинских технологий и заведующим отделом медикобиологических проблем Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

С февраля 2015 года — заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова.

В 2000 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Президент Международной Ассоциации Морфологов.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Преподаватели МГМСУ